Олена Ігорівна Виноградова (13 травня 1986, Южноукраїнськ) — українська співачка, хореограф, учасниця другого сезону Фабрики зірок та колишня учасниця українського гурту Real O. Народилась 13 травня 1986 року в місті Южноукраїнськ. Одружена з українським співаком Віталієм Чірва. В 2012 році у них родився син. В тому ж році Олена пішла з гурту. Згодом у пари родився другий син. На даний час мешкає в Росії.

Дискографія

Альбоми 
 «Платье» (2010)

Сингли 
 «Конверт» з Альоною Вінницькою  (2008)
 «Мужчины любят глазами» (2011)
 «Луна» (2012)

Відеокліпи

Примітки

Посилання 
 Офіційний акаунт в Instagram

Українська «Фабрика зірок»
Талант шоу